Національна ліга В 1965—1966 — 19-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК Янг Спрінтерс.

Змінився регламент змагань, у двох групах брали участь по 10 команд, останні два клуби з кожної групи, вибували до першої Ліги.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінал 
 Амбрі-Піотта — ХК Янг Спрінтерс ?
 ХК Янг Спрінтерс — Амбрі-Піотта 11:3
 ХК Янг Спрінтерс — Амбрі-Піотта ?

Джерела 
 Сезон 1966   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія